OSM est un sigle de trois lettres qui peut faire référence à :

Internet et informatique 
 OSM, sigle anglais pour  (sans espaces), un projet  de cartographie libre et collaborative;
 OSM, sigle anglais pour , module supérieur d’un pilote ;
 OSM, Jeu en ligne: abréviation pour Online Soccer Manager (anciennement en français : entraîneur de foot online (EFO))
 OSM, jeu-vidéo de rythme : abréviation pour Old School Musical ;

Musique 
 OSM, sigle français qui désigne l’Orchestre symphonique de Montréal ;
 OSM, sigle français qui désigne l’Orchestre symphonique de Mulhouse ;

Religion 
 OSM ou osm ou o.s.m., sigle français pour l’Ordre des Servites de Marie ;

Politique 
 OSM, sigle français de l'Organisation sioniste mondiale.

Médecine 
 OSM, sigle français pour otite séro-muqueuse.

Chimie 
 L'osm est une unité de quantité de matière.

Marine nationale 
 OSM, sigle désignant les officiers spécialisés de marine (officiers issus du rang) qui ont remplacé les officiers techniciens qui ont succédé aux officiers des équipages.